Ма́лая Ли́повка — деревня в Вельском районе Архангельской области, административный центр муниципального образования «Липовское».

Географическое положение 
Деревня расположена в 98 км на северо-запад от Вельска, в 32 км от федеральной автотрассы  «Холмогоры». Деревня находится на левом берегу реки Пуя, притока Ваги. 
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда Архангельской губернии как три деревни: «Малая Липовка», «Большая Липовка» и «Одинская». В совокупности они насчитывали 45 дворов, 210 жителей мужского пола и 220 женского. В деревне Малая Липовка находилось Волостное и Сельское Управление.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревнях «Малая Липовка» и «Большая Липовка» уже 102 двора, 228 мужчин и 308 женщин..

В деревне находилась часовня, построенная в 1855 году и освященная в честь мученицы Антиппы. Часовня была приписана к Уздренскому приходу.

Инфраструктура 
Предприятия, расположенные на территории посёлка (со среднесписочной численностью работников) на 1 января 2014 года:
 МУП "Липовка" (20);
 Крестьянское хозяйство "Липовское" (21).

В деревне расположена электрическая подстанция производственного отделения «Вельские электрические сети» ПС 35/10 № 218 Большая Липовка. Введена в эксплуатацию в 1975 году, оснащена двумя трансформаторами по 1.6 МВА.
Через деревню проходит автодорога регионального значения «Долматово — Няндома — Каргополь» ().

Примечания

Ссылки 
 Липовский сельсовет (Ровдинский район): Подчинённые пункты // Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах

Населённые пункты муниципального образования «Липовское»